Katalog je popis knjiga, izložaka ili proizvoda namijenjenih prodaji, koji postoje u knjižnici, na izložbi, u dućanu (trgovini) ili  proizvodnom pogonu neke tvrtke. Može se nalaziti u tiskanom obliku (kao brošura), na karticama, ili, što je danas uobičajeno, on-line. Svaka kartica u katalogu mora imati određene standardizirane (UNIMARC ili MARC) podatke o monografskoj ili serijskoj publikaciji. 

Postoje sljedeće vrste kataloga:
Abecedni autorski katalog
Predmetni katalog
Prodajni katalog
Stručni katalog
UDK katalog
Posebne vrste kataloga (kao npr. katalog magistarskih radova, doktorskih disertacija, diplomskih radova itd.)   

Uvidom u katalog dobiva se informacija o tome što određena knjižnica, muzej, galerija, trgovina itd. u svojem knjižničkom, izložbenom ili prodajnom katalogu posjeduje i gdje je navedeno locirano.

Publikacije
Knjižničarstvo